Sezon 2008/2009 portugalskiej Primeira Liga był 71. sezonem od czasu jej powstania. Rozpoczął się 22 sierpnia 2008.  było obrońcą tytułu, co też udało się temu zespołowi dokonać i tym samym drużyna ta zdobyła swój 24. tytuł mistrza Portugalii. Zakończenie sezonu przewidziano na 22 maja 2009.

Spadki oraz Awanse

Drużyny które spadły do Liga de Honra 
 
 

Drużyna União de Leiria ukończyła poprzedni sezon na ostatniej pozycji w lidze. Natomiast drużyna Boavisty spadała do Liga de Honra ze względu na karę jaką została jej wyznaczona po ujawnieniu afery korupcyjnej w sezonie 2003/2004. W związku z tym drużyna , która zajęła przedostatnie miejsce uniknęła relegacji z ligi.

Drużyny które awansowały z Liga de Honra 
 
 

Pierwsza z drużyn to , która zdobyła mistrzostwo drugiej ligi. Występuje po raz pierwszy w najwyższej klasie rozgrywkowej. Druga drużyna to  która powróciła do I ligi po dwóch sezonach spędzonych w niższej klasie rozgrywkowej.

Informacje o klubach

Tabela 

||rowspan=4 style="background-color:white;"|

||rowspan=4 style="background-color:white;"|

Wyniki

Strzelcy 
 20 bramek
  Nenê (Nacional)

 17 bramek
  Liédson (Sporting CP)
  Óscar Cardozo (Benfica)

 10 bramek
  Baba Diawara (Marítimo)
  Lisandro López (FC Porto)

 9 bramek
  Lucho González (FC Port)
  Ernesto Farías (FC Porto)

 8 bramek
  Albert Meyong (Sporting de Braga)
  Hulk (FC Porto)
  William (Paços de Ferreira)

Źródło: zerozero.pt

Nagrody

Piłkarz sezonu 2008/2009

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Kalendarz ligi portugalskiej 2008/2009

2008 w piłce nożnej
2009 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Portugalii
2008 w Portugalii
2009 w Portugalii